Michael Adams peut désigner :
 Michael Adams (1845-1899), homme politique canadien ;
  (1937-), peintre anglais ;
 Michael Adams (1963-) joueur américain de basket-ball ;
 Michael Adams (1971-), joueur d'échecs anglais.